„Кралски грохот 2013“ () е 26-ият турнир под името Royal Rumble, който се провежда от Световната федерация по кеч.

Мачове

Мачът Кралски грохот

Външни препратки 
 Royal Rumble 2013 Сайт

Спорт във Финикс
Кеч турнири в Аризона
Кралски грохот